ANKRD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 319 амінокислот, а молекулярна маса — 36 252.

Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Ядерні білки